Schrempf steht für:

 Schrempf (Familie), ein altes österreichisches Adelsgeschlecht

Schrempf ist der Familienname folgender Personen:

 Carina Schrempf (* 1994), österreichische Leichtathletin
 Christoph Schrempf (1860–1944), deutscher Theologe und Philosoph
 Detlef Schrempf (* 1963), deutscher Basketballnationalspieler
 Franz Schrempf (1870–1953), österreichischer Maler
 Friedrich Schrempf (1858–1913), Redakteur und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Romana Schrempf (* 1986), österreichische Biathletin und Skilangläuferin
 Walter Schrempf (1922–1998), deutscher Architekt